Acda ist der Familienname folgender Personen:
 Chantal Acda (* 1978), niederländische Musikerin
 Thomas Acda (* 1967), niederländischer Kabarettist, Schauspieler und Sänger

ACDA steht für:
 American Choral Directors Association, US-amerikanische Exzellenzvereinigung von Chorleitern
 Arms Control and Disarmament Agency, ehemalige US-amerikanische Regierungsagentur

Abkürzung